Trichaster är ett släkte av ormstjärnor. Enligt Catalogue of Life ingår Trichaster i familjen Euryalidae, ordningen Euryalida, klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen jordstjärnor, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, fylumet basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Ormstjärnor
Trichaster